Андре́й Григо́рьевич Ко́втун (род. 11 декабря 1962) — российский дипломат.

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1986). На дипломатической работе с 1986 года.
 В 1986—1991 и 1992—1996 годах — сотрудник Генерального консульства СССР и России в Хошимине (Вьетнам).
 В 1996—2000 годах — сотрудник центрального аппарата МИД России.
 В 2000—2004 годах — советник-посланник посольства России в Австралии.
 В 2005—2008 годах — заместитель директора Департамента стран АСЕАН и общеазиатских проблем МИД России.
 С января 2008 по июль 2009 года — заместитель директора Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона МИД России.
 С 30 июля 2009 по 26 декабря 2014 года— чрезвычайный и полномочный посол России во Вьетнаме.

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (10 февраля 2012).

Награды 
 Орден Дружбы (Вьетнам) (2014)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте посольства России во Вьетнаме
 Биография на сайте МИД России

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации во Вьетнаме